Fenerty ist der Familienname folgender Personen:

Charles Fenerty (1821–1892), kanadischer Erfinder
Clare G. Fenerty (1895–1952), US-amerikanischer Politiker
Gill Fenerty (* 1963), US-amerikanischer Football-Spieler